Municipio de Little Texas puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Little Texas (condado de Scott, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Little Texas (condado de Craighead, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Craighead.